L'Eurométropole Tour, anteriorment anomenat Circuit Franco-Belga i Tour de Valònia Picardia el 2011, és una cursa ciclista per etapes que es disputa per les carreteres de França i Bèlgica.

La primera edició es disputà el 1924 i des de llavors s'ha disputat ininterrompudament, amb l'excepció del període comprés entre 1940 i 1954 i el 1968. El 1970 la cursa tingué dos vencedors.

Palmarès

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Palmarès del Circuit francobelga  a memoire-du-cyclisme.eu

Competicions ciclistes belgues
Competicions ciclistes franceses
UCI Europa Tour